Большой Гуж — название рек в Республике Коми России:

 Большой Гуж (приток Лэпъю)
 Большой Гуж (приток Сысолы)